Ластовецкий — фамилия. Известные носители:

 Ластовецкий, Андрей Михайлович (1902—1943) — украинский физик, декан Львовского медицинского института.
 Ластовецкий, Николай Николаевич (1936—2023) — советский и украинский театральный актёр. Народный артист Украины (2007).
 Ластовецкий, Эдуард Антонович (1884—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.